Příjmení Maher nosí více různých významných osobností:

 Adam Maher (* 1993) – nizozemský fotbalový útočník
 Bill Maher (* 1956) – americký stand-up komik, moderátor, politický komentátor a herec
 Sean Maher (* 1975) – americký herec

další významy
 Maher (ostrov) – ostrov v blízkosti Antarktidy